Муха́ммад Мура́дович Мока́ев (, ; 30 июля 2000 год, Буйнакск, Дагестан, Россия) — российский и британский боец смешанных единоборств, выступающий в наилегчайшем весе UFC.
Занимает 12 строчку официального рейтинга UFC в этом весе.

Биография 
Мокаев родился 30 июля 2000 года в Буйнакске. По национальности — кумык . С юных лет начал заниматься боевыми искусствами. Особенно увлекался карате, борьбой же первое время занимался исключительно ради себя. Уже в 12 лет Мухаммаду с отцом Мурадом пришлось покинуть Родину и переехать в Англию (город Манчестер) по семейным обстоятельствам..

Спортивная карьера 
Первый свой бой на любительском уровне Мухаммад провел 24 сентября 2016 года против Эша МакКракена и одержал уверенную победу единогласным решением судей. Дальше боец дважды становился победителем чемпионата мира по ММА до 20 лет в 2018 и 2019 годах.

С марта 2022 года выступает за американский промоушн UFC.

Результаты боёв в ММА 

|Победа
|align=center|10-0 (1)
| Жафел Фильо
|Болевой приём (залом шеи)
|UFC 286
|
|align=center|3
|align=center|4:32
| Лондон, Англия, Великобритания
|
|-
| Победа
|align=center|9-0 (1)
| Малкольм Гордон
|Болевой приём (рычаг локтя)
|UFC 280
|
|align=center|3
|align=center|4:26
| Абу-Даби, ОАЭ
|
|-
|Победа
|align=center|8-0 (1)
| Чарльз Джонсон
|Единогласное решение 
|UFC Fight Night: Блейдс vs. Аспиналл
|23 июля 2022
|align=center|3 
|align=center|5:00
| Большой Лондон, Англия, Великобритания
|
|-
|Победа
|align=center|7-0 (1)
| Коди Дерден
|Сдача (гильотина)
|UFC Fight Night: Волков vs. Аспиналл
|19 марта 2022
|align=center|1
|align=center|0:58
| Лондон, Англия, Великобритания
|
|-
|Победа
|align=center|6-0 (1)
| Блэйн О'Дрисколл
|Сдача (удушение сзади)
|Brave CF 54 Brave Combat Federation 54
|25 сентября 2021
|align=center|2
|align=center|1:36
| Конин, Польша
|
|-
|
|align=center|5-0 (1)
| Ибрагим Наврузов
|Без результата (случайный удар в пах)
|Brave CF 51: Магер - Сагынтай
|4 июня 2021
|align=center|1
|align=center|2:34
| Минск, Белоруссия
|
|-
|Победа
|align=center|5-0
| Абдул Хусейн
|Единогласное решение 
|Brave CF 49 Brave Combat Federation 49
|25 марта 2021
|align=center|3
|align=center|5:00
| Арад, Бахрейн
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
| Дейв Джонс
|TKO (сдача)
|CG 28 Celtic Gladiator 28: Lockdown Throwdown
|22 ноября 2020
|align=center|1
|align=center|1:27
| Манчестер, Англия, Великобритания
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
| Джеми Келли
|Сдача (удушение сзади)
|Brave CF 43 Brave Combat Federation 43
|1 октября 2020
|align=center|3
|align=center|2:11
| Эр-Рифа-эш-Шарки, Бахрейн
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Хейден Шериф
|TKO (удар ногой в корпус и добивание)
|CG 27 Celtic Gladiator 27
|22 августа 2020
|align=center|1
|align=center|0:51
| Манчестер, Англия, Великобритания
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Гленн Маквей
|Единогласное решение 
|Brave CF 37 Brave Combat Federation 37
|1 августа 2020
|align=center|3
|align=center|5:00
| Стокгольм, Швеция
|

Статистика любительских боев 

|-
|Победа
|align=center|23-0
| Абдулла Мурабак
|Сабмишном (удушение сзади)
|2020 IMMAF-WMMAA Oceania Championships Finals
|8 марта 2020
|align=center|1
|align=center|1:29
|
|
|-
|Победа
|align=center|22-0
| Абдулла Аль Якуб
|Решением (единогласным)
|2020 IMMAF-WMMAA Oceania Championships Semifinals
|7 марта 2020
|align=center|3
|align=center|3:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|21-0
| Рео Ямагучи
|Решением (единогласным)
|2019 IMMAF-WMMAA Junior World Championships Day 4 - Finals
|14 ноября 2019
|align=center|3
|align=center|3:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|20-0
| Жанибек Тыныштык
|Решением (единогласным)
|2019 IMMAF-WMMAA Junior World Championships Day 3, Cage 3
|13 ноября 2019
|align=center|3
|align=center|3:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|19-0
| Николай Атанасов
|Решением (единогласным)
|2019 IMMAF-WMMAA Junior World Championships Day 2, Cage 2
|12 ноября 2019
|align=center|3
|align=center|3:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|18-0
| Макс Хиннинен
|Решением (единогласным)
|2019 IMMAF-WMMAA Junior World Championships Day 1, Cage 1
|11 ноября 2019
|align=center|3
|align=center|3:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|17-0
| Майки Боден
|N/a
|WCFC 3 - World Combat Fighting Championships 3: Way of the Warrior
|28 сентября 2019
|align=center|N/a
|align=center|N/a
|
|
|-
|Победа
|align=center|16-0
| Майлз Ричардс
|Решением (единогласным)
|Caged Steel 23 - Caged Steel Fighting Championship 23
|13 июля 2019
|align=center|3
|align=center|3:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|15-0
| Рео Ямагучи
|Решением (единогласным)
|2019 IMMAF-WMMAA European Senior & Junior Open Championships Senior Semifinals & Junior Finals
|22 июня 2019
|align=center|3
|align=center|3:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|14-0
| Батир Шаруханов
|Решением (единогласным)
|2019 IMMAF-WMMAA European Senior & Junior Open Championships Day 3
|21 июня 2019
|align=center|3
|align=center|3:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|13-0
| Абануб Фарес
|Техническим нокаутом (удары)
|2019 IMMAF-WMMAA European Senior & Junior Open Championships Day 2
|20 июня 2019
|align=center|1
|align=center|2:32
|
|
|-
|Победа
|align=center|12-0
| Кьяран Малхолланд
|Решением (единогласным)
|UKFC - UK Fighting Championships 9
|23 марта 2019
|align=center|3
|align=center|3:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|11-0
| Рео Ямагучи
|Решением (единогласным)
|2018 IMMAF-WMMAA Unified Junior World Championships Day 5 - Finals
|17 ноября 2018
|align=center|3
|align=center|3:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|10-0
| Исмаил Замора
|Решением (единогласным)
|2018 IMMAF-WMMAA Unified Junior World Championships Day 4, Cage 1
|15 ноября 2018
|align=center|3
|align=center|3:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|9-0
| Нурболат Отеуов
|Решением (единогласным)
|2018 IMMAF-WMMAA Unified Junior World Championships Day 3, Cage 2
|14 ноября 2018
|align=center|3
|align=center|3:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|8-0
| Имран Сатиев
|Сабмишном (удушение сзади)
|2018 IMMAF-WMMAA Unified Junior World Championships Day 2, Cage 3
|13 ноября 2018
|align=center|1
|align=center|0:57
|
|
|-
|Победа
|align=center|7-0
| Джек Эглин
|Техническим нокаутом (удары)
|UKFC - UK Fighting Championships 5
|7 октября 2017
|align=center|2
|align=center|2:25
|
|
|-
|Победа
|align=center|6-0
| Себастьян Гонсалес
|Техническим нокаутом (удары)
|TFC Tanko Fighting Championships 4
|12 мая 2017
|align=center|1
|align=center|0:37
|
|
|-
|Победа
|align=center|5-0
| Лиам Гиттинс
|Решением (единогласным)
|TFC - Tanko Fighting Championships 3
|11 февраля 2017
|align=center|5
|align=center|3:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
| Маркус Хегленд
|Единогласное решение
|TFC - Tanko Fighting Championships 2
|3 декабря 2016
|align=center|3
|align=center|3:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
| Хосе Руфино
|TKO
|ICE FC - ICE Fighting Championships 18
|28 октября 2016
|align=center|2
|align=center|0:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Эш МакКракен
|Решением (единогласным)
|FCC 17 Full Contact Contender 17
|24 сентября 2016
|align=center|3
|align=center|3:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Джейк Хинтон
|Сабмишном (удушение сзади)
|Shinobi War 6 Shinobi War 6
|28 ноября 2015
|align=center|1
|align=center|2:55
|
|

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Бойцы смешанных единоборств без поражений
Бойцы смешанных единоборств России
Бойцы смешанных единоборств Англии